Радомир Путник односи се на следеће људе:
Радомир Путник, српски војсковођа и војвода
Радомир Путник (књижевник), српски књижевник